Gayazovs Brothers, часто стилизуется как GAYAZOV$ BROTHER$ — российская музыкальная группа. Состоит из двух братьев — Тимура и Ильяса Гаязовых. Выпускают музыку под лейблом Warner Music Russia.

Тимур — автор песен и исполнитель, Ильяс — продюсер, автор песен и исполнитель. 

Выпущенный 15 марта 2019 года альбом «Кредо» в течение 14 недель входил в топ-10 альбомного чарта Apple Music в России. Алексей Мажаев в своей рецензии для портала InterMedia описал музыку как «смесь R’n’B, манерного «вокодерного» пения с небольшим добавлением едва заметного обволакивающего восточного колорита».

Дискография

Альбомы

Синглы

Видеоклипы

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Хип-хоп-группы России